Lažánky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Lažánky, Gemeinde im Okres Strakonice
 Lažánky u Veverské Bítýšky, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Lažánky, Ortsteil von Blansko, Okres Blansko
 Lažánky, Ansiedlung von Klatovy, Okres Klatovy